Васелга — топоним в Башкортостане:

 Васелга (приток Большого Ика)
 Васелга (приток Ика)
 Васелга (деревня)